Ćwiczenie kontrolne – rodzaj ćwiczenia taktycznego (operacyjnego) mającego na celu sprawdzenie stanu wyszkolenia dowódców, sztabów i wojsk.

Bibliografia
 
 

Kontrolne